Андский университет — название нескольких южноамериканских ВУЗов:
 Андский университет в Венесуэле.
 Андский университет в Колумбии.
 Андский университет в Чили.